Джон Кевин Ститт (, род. 28 декабря 1972) — американский предприниматель и политик, представляющий Республиканскую партию. Губернатор штата Оклахома (с 2019).

Биография 
Провёл детство в Нормане, затем получил квалификацию бухгалтера в  в Стиллуотере, подрабатывая торговлей книгами в Southwestern Company. В 2000 году основал собственную финансовую компанию Gateway Mortgage, имея 1000 долларов и один компьютер, а к 2018 году в ней были заняты 1200 сотрудников в 160 отделениях.

28 августа 2018 года победил во втором туре республиканских предварительных выборов бывшего мэра Оклахома-Сити , потратив на предвыборную кампанию 6,5 млн долларов (из них 3,5 млн пришлось на займы).

6 ноября 2018 года победил на  в Оклахоме с результатом 54,3 % двух соперников, основным из которых был демократ  (42,2 %). При этом республиканский кандидат в вице-губернаторы  заручился поддержкой 61,9 % избирателей, почти вдвое обогнав по количеству голосов демократку .

Примечания

Ссылки 
 
 

Предприниматели США
Губернаторы Оклахомы
Члены Республиканской партии США
Выпускники Университета штата Оклахома в Стиллвотере